Adamierz, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Adamierz, village de la voïvodie de Petite-Pologne.